Prozor je lahko:
 Prozor, Bosna in Hercegovina
 Prozor, Hrvaška